Дробыш — белорусская фамилия. Представители:
 Дробыш, Виктор Яковлевич (род. 1966) — российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России (2010).
 Дробыш, Максим Андреевич (род. 2001) — белорусский футболист, полузащитник.

 Дробыш-Дробышевский, Алексей Алексеевич (1856—1920) — журналист, литературный критик, переводчик.

См. также